Ditges steht für
 Ditges (Wüstung), Ortsname einer Wüstung bei Rasdorf im Landkreis Fulda 

Ditges ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Ditges (* 1978), deutsche Filmemacherin
 Renate Dendorfer-Ditges (* 1957), deutsche Juristin und Mediatorin